żłobek – zakład opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Żłobek – wieś w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna
 Żłobek – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa

Inne 
 żłobek krasowy – forma geologiczna
 żłobek – miejsce na uzwojenie elektryczne w maszynie elektrycznej

Zobacz też 
 Żłobek Duży, Żłobek Mały
 Żłóbek